Волта-Редонда:

 Волта-Редонда — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Волта-Редонда — бразильский футбольный клуб, представляющий одноимённый город из штата Рио-де-Жанейро.